Chest Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chest Township (Cambria County, Pennsylvania)
 Chest Township (Clearfield County, Pennsylvania)